

Parken 
 Washington Park (Albany)
 Washington Park (Atlanta)
 Washington Park (Chicago)
 Washington Park (Cincinnati)
 Washington Park (Denver)
 Washington Park (Dubuque)
 Washington Park (Portland)
 Washington Park (Springfield)

Plaatsen 
 Washington Park (Florida)
 Washington Park (Illinois)
 Washington Park (North Carolina)